W informatyce:
 kompatybilność komputerowa
 kompatybilność w przód
 kompatybilność wsteczna

W radiotechnice:
 kompatybilność elektromagnetyczna